Клемон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Клемон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна